Ghobert est le patronyme de plusieurs personnes :

 Janine Ghobert (1931-2022), femme politique belge libérale
 Jules Ghobert (1881-1971), architecte belge représentant de l'architecture monumentale en Belgique
 Bernard Ghobert (1914-1975), dessinateur, fils de Jules